Charles Biederman (1906-2004), un peintre américain
 Don Biederman (1940-1999), un pilote automobile de stock-car
 
 , un peintre et sculpteur américain
 
 Otto Biederman (1889?-1935), connu comme Otto "Abbadabba" Berman, un comptable du crime organisé américain de la Yiddish Connection

Voir aussi